Локотьков () — бывшее село в Черниговском районе Черниговской области Украины. Село было подчинено Пакульскому сельсовету.

История 
В 1859 году в селе было 13 дворов и проживало 77 человек.

По состоянию на 1983 год население — 150 человек.

В 1986 году после аварии на ЧАЭС жителей села переселили в село Кошевка, а село сравняли с землёй. Село находится в «зоне безусловного отселения» согласно указам Совета министров УССР

Решением Черниговского областного совета от 27.03.2001 года село снято с учёта, в связи с переселением жителей.

География 
Было расположено на левом берегу реку Пакулька — севернее села Линея. Было две улицы. На севере у реки было два кладбища.

Ссылки

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Черниговской области